Montillo ist der Familienname folgender Personen:
 Natale Montillo (1898–1965), italienischer Filmschaffender
 Walter Montillo (* 1984), argentinischer Fußballspieler